Tallensi peut désigner :
 les Tallensi, un peuple du Ghana et du Burkina Faso
 le tallensi, un dialecte du farefare, une langue oti-volta